Comté (kaas), Franse kaas
 La Comté, een Franse gemeente in het departement Pas-de-Calais
 Franche-Comté, voormalige provincie en voormalige regio van Frankrijk
 Bourgogne-Franche-Comté, regio van Frankrijk
 Comté (rivier), een rivier in Guyana

Zie ook 
 Comte (doorverwijspagina)